Nansa puede referirse a:

 Río Nansa: Río de Cantabria, España.
Valle del Nansa
 Comarca de Saja-Nansa: Una de las comarcas de Cantabria, España.
 Lugar de importancia comunitaria Río Nansa: Es un Espacio Natural Protegido de Cantabria, declarado Lugar de Importancia Comunitaria en 2004, e incluido en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria por ley en el año 2006.